BiH:
 Kokorina (Gacko, BiH),  naseljeno mjesto u općini Gacko
 Kokorina (Istočni Mostar, BiH), naseljeno mjesto u općini Istočni Mostar
 Kokorina (Mostar, BiH),  naseljeno mjesto u gradu Mostaru, BiH